Даларна — лен, адміністративно-територіальна одиниця в центральній Швеції.
Даларна — ландскап, історична область у центральній Швеції.